Antoine Balland  (1751-1821), generale francese
 Hervé Balland (1964) – ex fondista francese
 Jean Marie Julien Balland (1934-1998) – cardinale e arcivescovo cattolico francese